Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1968 spelades i två omgångar: ett gruppspel (som spelades från 1966 till 1968) samt kvartsfinalerna (som spelades 1968). 31 nationer ställde upp, vilka delades in i åtta grupper om fyra lag. Undantaget var grupp 4, som bestod av tre lag. Lagen spelade varsin hemma- och bortamatch mot övriga lag i samma grupp, och endast gruppsegrarna gick vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinalerna spelades i dubbelmöten hemma och borta. Segrarna gick vidare till huvudturneringen.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Resultaten utgjordes av matcherna i Brittiska mästerskapet i fotboll 1966/1967 och 1967/1968.

Kvartsfinaler

Bulgarien mot Italien

Italien kvalificerade sig för Europamästerskapet 1968 med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Ungern mot Sovjetunionen

Sovjetunionen kvalificerade sig för Europamästerskapet 1968 med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

England mot Spanien

England kvalificerade sig för Europamästerskapet 1968 med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Frankrike mot Jugoslavien

Jugoslavien kvalificerade sig för Europamästerskapet 1968 med det ackumulerade slutresultatet 6–2.

Källor 
RSSSF

Noter

1966 i Europa
1967 i Europa
1968 i Europa
Fotbollsåret 1966
Fotbollsåret 1967
Fotbollsåret 1968
1968